Lodrino puede hacer referencia a:

Lodrino (Suiza), una localidad suiza.
Lodrino (Italia), una localidad italiana.